Le Mouvement démocratique pour le changement est :
 une alliance politique cambodgienne.
 un parti politique israélien créé en 1976 et disparu en 1978, aussi appelé Dash.